Rignano ist der Name folgender Orte

 Rignano sull’Arno, Gemeinde in der Provinz Florenz
 Rignano Flaminio, Gemeinde in der Provinz Rom
 Rignano Garganico, Gemeinde in der Provinz Foggia